

Geografia
 Eggleston – villaggio dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Durham

Persone
 Joseph Eggleston Johnston – militare statunitense
 Lonnie Eggleston – cestista statunitense
 Ralph Eggleston – regista, animatore e sceneggiatore statunitense
 William Eggleston – fotografo statunitense